Индиана́полис:

 О городе в США: Индианаполис
 Об автогонках:
 Трасса: Автодром Индианаполис
 Гонки, проводящиеся на ней: 500 миль Индианаполиса, Гран-при США
 Гоночные серии: IndyCar
 Компьютерная игра производства Papyrus: Indianapolis 500: The Simulation
 Спортивные команды:
 Индианаполис Колтс
 Индиана Пэйсерс
 Корабли:
 Индианаполис (крейсер) — крейсер типа «Портленд».
 Индианаполис (подлодка) — подводная лодка типа «Лос-Анджелес».

См. также 
 Индианополис